Limin ist:

der Vorname einer ehemaligen Schwimmsportlerin Chinas, siehe Liu Limin;
das Straßenviertel Limin (利民街道) des Stadtbezirks Hulan der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Limin (Hulan);
das Dorf Limin (利民村) der Großgemeinde Qianjin im Kreis Nenjiang der Stadt Heihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Limin (Qianjin);
das Dorf Limin (利民村) der Gemeinde Chelu im Kreis Xunke der Stadt Heihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Limin (Chelu).